Француска је учествовала на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је било двадесет друго европско првенство на отвореном на којем је Француска учествовала, односно учествовала је на свим првенствима одржаним до данас. 
Репрезентацију Француске представљало је 68 спортиста (41 мушкарац и 27 жена) који су се такмичили у 35 дисциплина (21 мушких и 14 женских).

На овом првенству Француска је била друга по броју освојених медаља са 23 медаље, 9 златних, 8 сребрних и 6 бронзаних. Поред тога остварени су следећи резултати: оборен је један светски рекорд, један рекорд европских првенстава, 14 личних рекорда, један национални рекорд за млађе сениоре, остварена су 2 национална рекорда сезоне, 15 личних рекорда сезоне, 3 европска рекорда сезоне, изједначен је један европски рекорд сезоне, два лична рекорда и два лична рекорда сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Француска је са 33 учесника у финалу заузело 3. место са 192 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Кристоф Леметр — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Жими Вико — 100 м
 Ben Bassaw — 200 м, 4 х 100 м
 Mame-Ibra Anne — 400 м, 4 х 400 м
 Јаник Фонса — 400 м
 Sofiane Selmouni — 800 м
 Paul Renaudie — 800 м
 Пјер Амброаз Бос — 800 м
 Маједин Мехиси-Бенабад — 1.500 м, 3.000 м препреке
 Флоријан Карваљо — 1.500 м
 Буабдела Тари — 5.000 м, 10.000 м
 Yassine Mandour — 10.000 м
 El Hassane Ben Lkhainouch — Маратон
 Jean-Domascene Habarurema — Маратон
 Ruben Indongo — Маратон
 Бенжамен Малати — Маратон
 Абделатиф Мефта — Маратон
 Паскал Мартино-Лагард — 110 м препоне
 Демири Баску — 110 м препоне
 Томас Мартино-Лагард — 110 м препоне
 Јоан Десимус — 400 м препоне
 Јоан Ковал — 3.000 м препреке
 Пјер Венсан — 4 х 100 м
 Теди Тинмар — 4 х 100 м
 Теди Венел — 4 х 400 м
 Mamoudou Hanne — 4 х 400 м
 Thomas Jordier — 4 х 400 м 
 Antonin Boyez — 20 км ходање
 Kevin Campion — 20 км ходање
 Јоан Диниз — 50 км ходање
 Микаел Анани — Скок увис
 Рено Лавилени — Скок мотком
 Кевин Меналдо — Скок мотком
 Салим Сдири — Скок удаљ
 Кафетјен Гоми — Скок удаљ
 Јоан Рапиније — Троскок
 Бенжамен Компаоре — Троскок
 Gaëtan Bucki — Бацање кугле
 Кевин Маје — Десетобој
 Gaël Quérin — Десетобој
 Флоријан Жефруе — Десетобој

 Жене:
 Ајоделе Икесан — 100 м, 4 х 100 м
 Мирјам Сумаре — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Селин Дител Боне — 100 м, 4 х 100 м
 Женифер Гале — 200 м
 Мари Гајо — 400 м, 4 х 400 м
 Флорија Геј — 400 м, 4 х 400 м
 Жистин Федроник — 800 м
 Ренел Ламонт — 800 м
 Лејла Траби — 10.000 м
 Софи Дуарте — 10.000 м
 Клеманс Калвен — 10.000 м
 Кристел Доне — Маратон
 Корин Ербрето-Кант — Маратон
 Марта Коми — Маратон
 Синди Било — 100 м препоне
 Стела Акакпо — 4 х 100 м
 Estelle Perrossieer — 4 х 400 м
 Мирјел Ертис-Уери — 4 х 400 м
 Фара Анаршарси — 4 х 400 м
 Agnès Raharolahy — 4 х 400 м
 Марион Лоту — Скок мотком
 Ванеса Бослак — Скок мотком
 Марион Фијак — Скок мотком
 Елоаз Лезије — Скок удаљ
 Мелина Робер-Мишон — Бацање диска
 Александра Таверније — Бацање кладива
 Антоанета Нана Ђиму — Седмобој

Освајачи медаља (23)

Злато (9) 

 Маједин Мехиси-Бенабад — 1.500 м
 Јоан Ковал — 3.000 м препреке
 Јоан Диниз — 50 км ходање
 Бенжамен Компаоре — Троскок
 Рено Лавилени — Скок мотком
|valign="top"|
 Кристел Доне — Маратон
 Мари Гајо, Мирјел Ертис-Уери, Agnès Raharolahy,  Флорија Геј*, Estelle Perrossier*, Фара Анаршарси* — 4 x 400 м
 Елоаз Лезије — Скок удаљ
 Антоанета Нана Ђиму Ида — Седмобој

|}

Сребро (8) 

 Кристоф Леметр — 100 м
 Кристоф Леметр — 200 м
 Кевин Маје — Десетобој
|valign="top"|
 Мирјам Сумаре — 100 м
 Клеманс Калвен — 10.000 м
 Синди Било — 100 м препоне
 Селин Дител Боне, Ајоделе Икесан,  Мирјам Сумар, Стела Акакпо — 4 х 100 м
 Мелина Робер-Мишон — Бацање диска
|}

Бронза (6) 

 Паскал Мартино-Лагард — 110 м препоне
 Пјер Венсан, Кристоф Леметр,  Теди Тинмар, Ben Bassaw — 4 x 100 м
 Кафетјен Гоми — Скок удаљ
 Кевен Меналдо — Скок мотком
|valign="top"|
 Мирјам Сумаре — 200 м
 Лејла Траби — 10.000 м

|}

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су се такмичиле у квалификацијама а такмичарке означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Француска на Европском првенству у атлетици на отвореном